Ма́тович (, ) — фамилия. Известные носители:

 Матович, Игорь (род. 1973) — словацкий политик, премьер-министр Словакии.
 Матович, Младен (род. 1980) — сербский композитор, автор музыки и текста Гимна Республики Сербской.